CZA est un code qui peut faire référence à :
 , Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CZA est un sigle qui peut faire référence à :
 , l'organisme du gouvernement de l'Inde responsable de la surveillance des zoos.

Code IATA des aéroports